

Geografia

Cile 
 Isola Hoste, isola dell'arcipelago della Terra del Fuoco

Francia 
 Hoste, comune del dipartimento della Mosella, in Lorena

Slovacchia 
 Hoste, comune del distretto di Galanta, nella regione di Trnava
 Malé Hoste, comune del distretto di Bánovce nad Bebravou, nella regione di Trenčín
 Veľké Hoste, comune del distretto di Bánovce nad Bebravou, nella regione di Trenčín

Persone 
 Frank Hoste, ciclista belga
 Huib Hoste, architetto belga
 Leif Hoste, ciclista belga